Hvem er hun? – cortometraggio del 1910 diretto da Holger Rasmussen
Hvem er hun? – film del 1916 diretto da Emanuel Gregers